HMS „Aid” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Royal Navy:
 HMS „Aid” – 18-działowy żaglowiec z lat 60. XVI wieku
 HMS „Aid” – 10-działowy transportowiec z początku XIX wieku, przebudowany w 1817 roku na okręt hydrograficzny, od 1821 roku nosił nazwę HMS „Adventure”

Bibliografia 
 

Nazwy brytyjskich okrętów